Анис де Флавиньи () — традиционные французские сладости (конфеты-драже), которые производятся в городке Флавиньи-сюр-Озерен в Бургундии.

Ингредиенты и способ приготовления 
Каждая конфета состоит из семени зелёного аниса, сахара и натурального ароматизатора. Используются семена Pimpinella anisum, вида, вероятно, происходящего из Азии. Ароматизаторы представляют собой эфирные масла и натуральные ароматизаторы, экстрагированные паром.

Для приготовления драже целые семена аниса покрываются тонкими последовательными слоями сахарного сиропа. Требуется пятнадцать дней, чтобы маленькое семечко весом в два миллиграмма превратилось в конфету весом один грамм. Рецепт передаётся и остаётся неизменным с 1591 года.

История 
По легенде, монахи-бенедиктинцы, основавшие в 719 году (в  8 веке нашей эры) аббатство во Флавиньи, неподалёку от Алезии, где Гай Юлий Цезарь победил Версингеторикса, начали делать эти конфеты из аниса, привезённого римским путешественником Флавием.

Задокументированная история конфет отсчитывается от 1591 года, когда бенедиктинцы из аббатства раздавали их паломникам. В 1660 году благочестивой королеве Анне Австрийской конфеты были предложены в Любероне, куда она совершила паломничество. Её сын, Людовик XIV, согласно легенде, также полюбил эти конфеты. Также считается, что в 1763 году, во время  мирных переговоров с Англией после завершения Семтлетней войны, французский дипломатический агент и шпион-трансвестит шевалье д’Эон вручил анисовые конфеты из Флавиньи, среди прочих подарков, королю Англии Георгом III.

После Французской революции, когда имущество католической церкви было конфисковано, аббатство Флавиньи разделило печальную участь многих других монастырей по всей Франции: предприимчивые буржуа разбирали церкви и продавали давно уже обработанные камни для нужд строительства. Аббатство Флавиньи превратилось в «каменоломню» и практически перестало существовать. Однако, восемь светских кондитеров из соседнего посёлка продолжили изготовление конфет по оригинальному рецепту, рассудив, что проверенные сладости будут неплохо продаваться и в новую эпоху. Сегодня конфеты Anis de Flavigny производятся кустарным способом на небольшой фабрике, которая уже ровно сто лет (с 1923 года) принадлежит семье Труба (Troubat).

Anis de Flavigny были первыми сладостями, которые предлагались покупателям в торговых автоматах на станциях французского метро, а затем в кинотеатрах или универмагах в 1930-е годы, когда такие автоматы появились.

Сегодняшний директор производства, мадам Катрин Труба, пытается увековечить ценности бенедиктинских монахов прошлых лет, и, в то же время, модернизировать свой бизнес, сделав его конкурентоспособным в нынешних непростых условиях. Покупателям она советует брать по два леденца, и позволить им таять во рту, не разжевывая.

Упаковка, вкусы, награды 
Конфеты Anis de Flavigny традиционно продаются в коробочках, украшенных изображением  пастушка, предлагающего сладости молодой девушке.

Конфеты выпускаются с разными вкусами (все ароматизаторы натуральные): с фиалкой, мятой, лакрицей, лимоном, розой, цветами апельсина, чёрной смородиной, имбирём, мандарином. Список выпускаемых вариантов периодически обновляется и дополняется. Существуют и конфеты без дополнительных ароматизаторов (просто анисовые)

В 1988 году производство конфет было награждено голубой лентой Intersuc, среди старейших пищевых предприятий Франции. В 1992 году производители получили награду «» от французских министерств сельского хозяйства, окружающей среды, культуры и туризма, как «исторически ценный французский продукт, широко известный во многих странах мира».

Музей 
В 2015 году в городке Флавиньи-сюр-Озерен был открыт музей, посвященный истории анисового драже .

Галерея

Ссылки 
 Site des Anis de Flavigny

Примечания

Литература 
 Annie Perrier-Robert. Anis : l'Anis de l'abbaye de Flavigny // Dictionnaire de la gourmandise. — Groupe Robert Laffont. — Paris, 18 octobre 2012. — P. 1638. — ISBN 978-2-221-13403-0.

Конфеты
Французские десерты